Ricardo Echeverría (bokser) – kubański bokser
 Ricardo Echeverría (jeździec) – chilijski jeździec

Zobacz też